Бо́мберг () — еврейская фамилия. Известные носители:
 Бомберг, Даниэль (?—1553) — еврейский первопечатник.
 Бомберг, Дэвид (1890—1957) — английский художник.